Die House of Logistics & Mobility (HOLM) GmbH (deutsch: Haus der Logistik und Mobilität, abgekürzt HOLM) ist die 2010 gegründete Betriebsgesellschaft eines Innovationszentrum für nachhaltige Logistik und Mobilität, das im Juni 2014 den Betrieb aufnahm. Gesellschafter der GmbH sind das Land Hessen, die Stadt Frankfurt am Main und dere HOLM e. V. Im HOLM kooperieren Hochschulen, Unternehmen und Institutionen der öffentlichen Hand. Standort des HOLM ist Gateway Gardens in Frankfurt am Main, eine ehemalige US-amerikanische Militärsiedlung am Flughafen Frankfurt Main.

Gründungsmitglieder 

Zu den Gründungsmitgliedern des Vereins Gründungsinitiative Frankfurt HOLM e. V. zählten im Januar 2009 das Land Hessen, vertreten durch das Wirtschafts-, das Finanz- und das Wissenschaftsministerium, ferner die Fraport AG und der Rhein-Main-Verkehrsverbund. Ebenfalls Gründungsmitglieder sind die Stadt Frankfurt am Main, die Landeshauptstadt Wiesbaden, die TU Darmstadt, die EBS Universität für Wirtschaft und Recht, die Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main und die Fachhochschule Frankfurt am Main.

Leitung 
Oliver Kraft war von Anfang November 2013 bis Ende April 2015 der Nachfolger des Gründungsgeschäftsführer Stefan Walter, weil die Vermietung nicht schnell genug lief. Seit Ende April 2015 ist Michael Kadow Geschäftsführer der HOLM GmbH.

Bauliche Entwicklung 
Das Gebäude wurde vom Architekturbüro Speer entworfen.
Projektentwickler des Objekts war das Frankfurter Unternehmen Lang & Cie. Das sechsstöckige Gebäude mit einer Größe von 17.000 m² wurde am 3. Juni 2014 nach 27 Monaten Bauzeit eröffnet. Die Baukosten betrugen 52 Mio. Euro.

Betrieb 
Das Gebäude hat die  Holm GmbH von der Lang & Cie für 30 Jahre angemietet.

2008 ging man von einem anfänglichen Bedarf von 2,0 Mio. Euro Zuschuss pro Jahr aus. Da die ursprünglich geplanten Fördermittel in Höhe von 3,7 Millionen Euro (bis 2017) nicht für Bau und Betrieb ausreichen, ist geplant, sie um sechs auf nunmehr 9,7 Mio. Euro zu erhöhen. Für 2014 wurden  3,7 Millionen Euro Zuschuss statt der ursprünglich angedachten 3,2 Mio. Euro eingeplant. Der Bruttomietpreis lag 2014 bei 21,50 Euro pro m².

Der Jahresfehlbetrag betrug  2,32 Mio. Euro (2020) und 2,76 Mio. Euro  (2021) bei einer Bilanzsumme von 76,6 Mio. (2020) 74 Mio. Euro (2021).

Im HOLM ist die Straßenverwaltung Hessen Mobil ansässig. Außerdem sind dort Entwickler von Unternehmen wie Continental und Start-up-Unternehmen zu finden.

Forschung 
Das HOLM hat von 2014 bis 2021 75 Forschungsprojekte mit 6,35 Mio. Euro gefördert.

Fußnoten 

Bildungseinrichtung in Frankfurt am Main
Forschungseinrichtung in Frankfurt am Main
Gegründet 2010
Erbaut in den 2010er Jahren
Logistik
Unternehmen (Frankfurt am Main)